Platynocheilus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1837. Platynocheilus ingår i familjen raggsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Raggsteklar
Platynocheilus